Miejscowości w USA:
 Ephraim – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Ephraim – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door

Zobacz też 
 Efraim – imię biblijne